Šelepicha – stazione dell'Anello centrale di Mosca
Šelepicha – stazione della metropolitana di Mosca situata sulla linea Bol'šaja kol'cevaja